Виктория Хельгессон (; ) — бывшая шведская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде. Многократная чемпионка Швеции с 2007 по 2012, 2014 и 2015 годов. Чемпионка Скандинавии в 2008—2010 годах. Тренировалась у своей матери Кристины Хельгессон (в девичестве Свенссон), в прошлом также чемпионки Швеции, участницы чемпионатов Европы. Младшая сестра Виктории Йоши Хельгессон — также бывшая фигуристка, трёхкратная чемпионка Швеции.

Обладательница первой в истории фигурного катания Швеции медали серии Гран-при (Skate America 2011).

По состоянию на 15 февраля 2015 года занимала 15-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

В апреле 2015 года объявила о завершении спортивной карьеры.

Спортивные достижения

Результаты после 2010 года

Результаты до 2010 года 

 J = юниорский уровень

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный веб-сайт

Фигуристы Швеции
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года